WTA-toernooi van Japan, een jaarlijks tennistoernooi voor vrouwen op buitenbanen, tijdelijk in Osaka (2009–2014)
 WTA-toernooi van Osaka (indoor), een voormalig tennistoernooi voor vrouwen op binnenbanen in Osaka (1992–1994)
 WTA-toernooi van Osaka 2019, een eenmalig in Osaka gespeelde editie van het Pan Pacific Open

Osaka
Tennis in Japan
Sport in Osaka
Sportevenement in Japan